

Patronyme

Divers 
 Avar, une langue selon le code ISO 639-2.
 Avars, peuple turc de cavaliers nomades
 L'assistance vidéo à l'arbitrage, en sport
 
Homonymie de patronyme hongrois